Медаковић може бити:

 Медаковић (презиме)

или:
 Медаковић, насеље у Београду
 Медаковић I, насеље у Београду
 Медаковић II, насеље у Београду
 Медаковић III, насеље у Београду